El escultor Juan Luis Hernández Flores nace en Mérida, Yucatán el 24 de septiembre de 1933. Cursa estudios de dibujo en la escuela de Bellas Artes de 1943 a 1946. Inicia el trabajo en la talla de madera en 1947 en el taller de su papá que se encontraba en la calle 45 entre 50 y 52. El señor Guy Puerto le compraba todo lo que producía de la cultura maya de 1954 a 1956.

Historia 
El escultor Juan Hernández nace en Mérida, Yucatán el 24 de septiembre de 1933. Cursa estudios de dibujo en la escuela de Bellas Artes de 1943 a 1946.

Inicia el trabajo en la talla de madera en 1947 en el taller de su papá que se encontraba en la calle 45 entre 50 y 52. El señor Guy Puerto le compraba todo lo que producía de la cultura maya de 1954 a 1956. De 1956 a 1986 trabaja para el Prof. Enrique Gottdiener Soto, quien fallece el 15 de abril de 1986.

En 1982 colabora en la dirección del Cristo de Umán de 5.10 metros, realizado en madera de caoba. En 1987 los Sres. Pablo Toscano y Domingo Asay le hacen una exposición en una tienda de antigüedades que se encontraba en la calle 52 x 47 y 49.
En 1988 pasa a ser miembro de la galería Art-Ho y realiza exposiciones en el Ateneo de Mérida, Museo de Campeche, Templo de San José en Valladolid Yucatán y otros lugares.

En 1989 expone en el Centro de Investigaciones Hideyo Noguchi.
En 1990 expone en la Universidad de Texas con 25 esculturas relacionadas con la cultura maya.
Exposiciones en la galería del Centro Cultural Universitario, Museo de Arte Contemporáneo (MACAY), en la Universidad Autónoma de Campeche, Tabasco y Yucatán; así como también en la Fort Worth de Texas.

En el año de 1990, Juan Pablo II recibió la escultura en madera de caoba nombrada “La Rezadora” en la ciudad de Villahermosa Tabasco.
En 1993 en la ciudad de Mérida, Yucatán, Juan Pablo II recibe del H. Ayuntamiento de Mérida “El Sembrador” elaborado en caoba.
En 2005 a nombre de la Arquidiócesis yucateca, Monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzaran, entregó a Benedicto XVI en la Ciudad del Vaticano, la escultura “Madre Yucateca” en madera de caoba.

En el mes de julio de 2011, el museo de la ciudad de Mérida, efectúa una exposición homenaje con sus esculturas.
Con más de cien exposiciones entre colectivas e individuales, cierra un ciclo de trabajo, el motivo, la falta de madera.
Falleció en la ciudad de Mérida, el 21 de octubre de 2012.

Exposiciones 
Participó en una serie de exposiciones individuales y colectivas, dentro y fuera del estado de Yucatán.

•	29 de abril de 1988 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán. (Individual)
•	21 de agosto de 1988 Galería Del Ateneo Peninsular, Mérida Yucatán.
•	30 de septiembre de 1988 Museo de Campeche, Campeche.
•	5 de noviembre de 1988 Ex Templo de S. José, Valladolid Yucatán.
•	16 de diciembre de 1988 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	14 de septiembre de 1989 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán. (Individual)
•	10 de octubre de 1989 Hideyo Noguchi, con motivo del XXV aniversario de la Uady (Individual)
•	1 de febrero de 1990 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	9 de marzo de 1990 III Festival de la Cultura Yucateca Maya Fort Worth Texas. (Individual)
•	21 de junio de 1990 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	8 de noviembre de 1990 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	30 de diciembre de 1990 Dedicado A Vincent Van Gogh, Galería Art-Ho, Mérida.
•	3 de agosto de 1991 Museo de San José, Campeche, Campeche.
•	6 de diciembre de 1991 Casa de la Cultura, Mérida, Yucatán.
•	2 de enero de 1992 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	21 de marzo de 1992 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	24 de marzo de 1992 Casa de España, Mérida, Yucatán.
•	10 de noviembre de 1992 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	6 de enero de 1993 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	26 de febrero de 1993 Teatro Felipe Carrillo Puerto, Uady. (Individual)
•	25 de junio de 1993 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	6 de julio de 1993 Facultad de Educación de la Uady. (Individual)
•	9 de agosto de 1993 Palacio Municipal con motivo de la llegada de Juan Pablo II. (Individual)
•	6 de enero de 1994 Galería Art-Ho, Mérida Yucatán.
•	18 de mayo de 1994 Facultad de Medicina, Uady.
•	1 de septiembre de 1994 costumbres y tradiciones del Mayab con motivo del décimo aniversario de la autonomía universitaria.
•	2 de enero de 2004 El Taller de Juan Hernández, en el centro cultural Olimpo
•	23 de marzo de 2006 Homenaje a Juan Hernández en el centro cultural Universitario.
•	21 de julio de 2011 Exposición Homenaje al escultor Juan Hernández  en el Museo de la Ciudad
•	1 de noviembre de 2012 Exposición colectiva en memoria del escultor Juan Hernández en Galería del pasaje Picheta
•	3 de mayo de 2013 Exposición de esculturas, herencia cultural del escultor Juan Hernández en Tulum, Quintana Roo

Referencias

Enlaces externos 
 PorEsto.
 Diario de Yucatán.
 Diario de Yucatán.

Nacidos en Mérida (México)
Escultores de Yucatán